Джи́мми Бубу́ Кебе́ (; 19 января 1984, Витри-сюр-Сен, Франция) — малийский футболист, полузащитник. Участник Олимпийских игр 2004

Карьера

Клубная 
Джимми Кебе начинал карьеру футболиста во французском клубе «Ланс». Полузащитник находился в расположении клуба с 2002 года, но выступал только за дублирующий состав в любительском чемпионате Франции. Летом 2006 года Кебе был отдан в аренду клубу Лиги 2 «Шатору». Дебютировал во втором дивизионе 28 июля 2006 года в матче против «Тура».
В следующем матче Лиги 2 футболист забил первый гол за «Шатору» (в ворота «Гавра»).

В первой половине сезона 2007/08 Джимми Кебе также на правах аренды выступал в Лиге 2 за «Булонь». Впервые сыграл за команду 27 июля 2007 года в матче против «Ньора».
Гол, забитый в ворота Жана-Франсуа Беденика из «Аяччо» стал для вингера первым из 5 за булонскую команду.
Всего футболист сыграл за «Булонь» 18 матчей в Лиге 2 и в январе 2008 года перешёл в английский клуб «Рединг».

Первым матчем Кебе в Премьер-лиге стала сыгранная 9 февраля 2008 года встреча с «Эвертоном», незадолго до конца которой полузащитник заменил на поле Джона Остера.
До окончания чемпионата Джимми Кебе ещё четырежды выходил на замену, а в следующем сезоне продолжил карьеру в Чемпионшипе, поскольку «Рединг» не смог сохранить место в высшем футбольном дивизионе Англии. По итогам сезона 2011/12 «Рединг» с Кебе в составе выиграл Чемпионшип и вернулся в Премьер-Лигу, но год спустя вновь покинул её, заняв предпоследнее место. Однако малийский футболист остался в сильнейшем английском дивизионе, став игроком «Кристал Пэлас».

За первые полгода в составе лондонского клуба Джимми Кебе отыграл 6 матчей, а затем отправился в аренду в клуб Чемпионшипа «Лидс Юнайтед».

В сборной 
Джимми Кебе в составе олимпийской сборной Мали принимал участие в летних Олимпийских играх 2004. За первую сборную Мали полузащитник впервые сыграл в 2005 году. В дальнейшем он провёл ещё 2 матча за национальную команду, последний из которых — 24 июня 2009 года против Бенина
.

Достижения 
  «Рединг»
 Победитель Чемпионшипа (1): 2011/12

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Кристал Пэлас» 
 
 Профиль на сайте Footballdatabase.eu 
 
 
 

Футболисты Мали
Игроки сборной Мали по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Булонь»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»